Szatmári György
 Szatmári György (1457–1524) Magyarország prímása, esztergomi érsek
 Szatmári György (1922–2008) Domahidy Miklós írói álneve, Domahidy András öccse
 Szatmári György (1957–) színművész, rendező, díszlettervező

Szathmári György
 Szathmáry György (1845–1898) újságíró, politikus
 Szathmáry György (1928–1990) költő

Jegyzetek